Fiori ima više značenja:
 Fiori, Parma
 Fiori, Vicenza